Орка́хо-де-Сантья́го ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта. Занимает площадь 96,03 км². Население — 4162 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 110 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки